Squirrel est le mot anglais qui signifie écureuil. Il peut faire référence à :
 Squirrel (langage de programmation), un langage de programmation orienté objet
 Squirrel (beurre de cacahuètes), une marque canadienne de beurre de cacahuètes
 The Squirrels (série télévisée), une série télévisée britannique
 SQuirreL SQL Client, un logiciel de gestion de base de données
 SquirrelMail, une application de webmail
 The Squirrels, un groupe de musique américain originaire de Seattle
 Rivière Squirrel, rivière d'Alaska, affluent de la rivière Kobuk